Эста́й () — испаноязычная фамилия:
  (род. 1992) — чилийский футболист
  (1929—2011) — чилийский спортсмен-стрелок
  (род. 1948) — игрок в канадский футбол
 Эстай, Фабиан (род. 1968) — чилийский футболист
  (род. 1978) — чилийский футболист